Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Doku-Soap (Scripted Reality) Patchwork Family, sortiert nach der deutschen  Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst insgesamt eine Staffel mit 58 Episoden.

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung war vom 28. Januar 2013 bis 8. März 2013 beim deutschen Free-TV Sender Sat.1 zu sehen. Die Ausstrahlung weiterer Folgen erfolgte vom 11. März 2013 bis zum 19. April 2013 auf Sixx.

Weblinks 
 
 
 Episodenliste bei Sat.1.de

Einzelnachweise 

Patchworkfamilyepisoden